Svatý Filip je jméno více světců:
 Filip (apoštol)
 Filip Neri
 Svatý Filip Benicius (Benitius, Benici, Benizi), světec z 13. století z Florencie